Франси́шку Мари́я да Си́лва (; 15 марта 1910, Муртоза — 14 апреля 1977, Брага) — португальский религиозный деятель, прелат католической церкви. Архиепископ Браги в 1963—1977 годах. Участник политической борьбы на стороне правых сил, видный деятель Жаркого лета 1975.

Служение католического солидариста 
Родился в семье рыбака. Окончил католическую семинарию в Эворе. Рукоположен в священство 21 мая 1932 года. Изучал в Риме каноническое право. За участие в решении социальных проблем крестьянской паствы получил прозвище Padre Vermelho — «Красный падре».

20 декабря 1956 года получил от Папы Римского Пия XII назначение ауксилиарием Браги и титулярным епископом. Прошёл обряд епископской хиротонии 31 марта 1957 года. С 12 декабря 1963 года — архиепископ Браги. Участник Второго Ватиканского собора.

Франсишку Мария да Силва придерживался консервативных религиозных и политических взглядов. Он разделял корпоративистские идеи Estado Novo. Однако он выступал за социальную солидарность, требовал от правительств Салазара и Каэтану внимания к социальным вопросам. Из-за этого крайние салазаристы считали его «левым революционером».

В политической борьбе

Антикоммунистическая позиция 
Несмотря на свои социальные взгляды, Франсишку Мария да Силва негативно отнёсся к Апрельской революции 1974 года. Он выступал против леворадикальных и коммунистических сил, считал реальной опасность установления в Португалии тоталитарного режима по типу «реального социализма».

Надежды 25 апреля были обмануты уже на следующий день.

Франсишку Мария да Силва

В своих проповедях архиепископ Браги отстаивал католические ценности и традиционные идеалы португальского национального консерватизма. Он жёстко осуждал коммунистическую идеологию, Португальскую компартию (ПКП) и правительство Вашку Гонсалвиша, поддерживал Народно-демократическую партию и Социально-демократический центр. Одобрял и санкционировал политическую активность каноника собора Браги Эдуарду Мелу Пейшоту — фактического лидера правых сил, координатора подпольных организаций ЭЛП и МДЛП. Позиция архиепископа Браги встречала массовую поддержку консервативного Севера Португалии.

13 июня 1975 власти попытались арестовать Франсишку да Силва по надуманному обвинению в «контрабанде валюты». При этом он был подвергнут унизительному обыску в аэропорту Браги. Впоследствии свою (и Жорже Жардина) причастность к ложному доносу, рассчитанному на возмущение католической массы, признал один из лидеров МДЛП Жозе Санчес Осорио:

Потом мы ему всё объяснили и извинились. Архиепископ простил нас.

Речь в «Жаркое лето» 
В период «Жаркого лета» Франсишку да Силва поддержал антикоммунистическое движение «Мария да Фонте» во главе с журналистом-боевиком Валдемаром Парадела ди Абреу. 10 августа 1975 архиепископ Браги выступил с яркой антикоммунистической речью перед тысячами прихожан. Он решительно осудил идеи коммунизма и деятельность ПКП (в частности, попытки компартии взять под контроль католическую радиостанцию Renascença). Обязанностью христианина архиепископ назвал уважение традиционных нравственных ценностей и фундаментальных прав человека.

После этой речи прихожане атаковали и разгромили местную штаб-квартиру ПКП. Августовское выступление Франсишку Мария да Силва стало важной вехой контрнаступления правых сил. Речь 10 августа и последовавшее за ней восстание прихожан рассматривается как своеобразное преддверие событий 25 ноября — победы военной Группы девяти, правых сил и демократических социалистов над коммунистами и леворадикалами.

Кончина и память 
Архиепископ Франсишку Мария да Силва скончался в Браге в 67-летнем возрасте. К этому времени политическая обстановка в Португалии стабилизировалась и сдвинулась вправо — при его заметном участии.

В Браге установлена статуя Франсишку Мария да Силвы работы Рожерио Азеведу.

Примечания 

Католические архиепископы
Католицизм в Португалии
Канонисты
Деятели антикоммунистических организаций